Philippi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rodolfo Amando Philippi
 Federico Philippi